NGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anegada (Isole Vergini britanniche)